Ферково — название населённых пунктов в России:

 Ферково — деревня в Новоржевском районе Псковской области.
 Ферково — деревня в Островском районе Псковской области.
 Ферково — деревня в Кувшиновском районе Тверской области.